Lirou bezeichnet:
 Lirou (Orb), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Orb im Département Hérault
 Lirou (Lez), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Lez im Département Hérault